Slovo UNO či uno může znamenat:

 italské slovo – jedna (od nich odvozená slova unifikace neboli sjednocení)
 zkratku pro Organizaci spojených národů z anglického United Nations Organization (UNO)
 automobil Fiat Uno
 Uno (film, 2004) – norský film z roku 2004
 Uno (film, 2002) – maďarský film z roku 2002
 Uno (karetní hra) – moderní karetní hra původem z USA, velmi podobná české hře Prší
 Uno (taneční skupina) – taneční skupina (umělecký vedoucí: Richard Hes)
 Uno (Muse) – singl britské rockové skupiny Muse
 ¡Uno! – studiové album Green Day